Gohren ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Wilhelm von Gohren (1685–1734), dänischer evangelischer Theologe
 Karl Theodor von Gohren (1836–1923), deutsch-österreichischer Agrikulturchemiker
Lothar von Gohren (1874–1923), deutscher Konteradmiral
 Ludwig Joseph von Gohren (1749–1819), bayerischer Oberstmarschall

Gohren ist der Name folgender Ortschaften:
 Gohren (Kressbronn), Ortsteil der Gemeinde Kressbronn im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Górzyno, Ortsteil der polnischen Gemeinde Główczyce in der Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:
 Göhren
 Goren